Enzbach ist ein Gewässername:

 Enzbach (Altbach), linker Oberlauf des Altbachs (linker Oberlauf des Pleutersbachs) bis unterhalb von Schönbrunn, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Enzbach (Ammer), linker Zufluss der Ammer (Neckar) bei Unterjesingen, Stadt Tübingen, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg
 Enzbach (Bleibach), linker Zufluss des Bleibach (Rotbach) bei Enzen, Stadt Zülpich, Nordrhein-Westfalen
 Enzbach, anderer Name der Enz (Prüm), rechter Zufluss der Prüm in Holsthum, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz 

Siehe auch:
 Ensbach
 Enz
 Enzenbach
 Enzgraben